

Томоніми 
Хоккайдо:
Томарі (Немуро)
Томарі (Сірібесі)